Goal  – termine di lingua inglese di ambito sportivo italianizzato in gol
Goal (hockey su ghiaccio)
Goal – sito web di argomento sportivo 
Goal  – lirica del 1933 di Umberto Saba
Goal!  – videogioco del 1993 di simulazione calcistica
Goal!  – film del 2005 diretto da Danny Cannon
Goal - Speak English, Play Football  – serie televisiva britannica del 2003

Pagine correlate 
GOL